Демократическа партия може да се отнася за политически партии в различни страни:
 Демократическа партия на Албания
 Демократическа партия (България)
 Габонска демократическа партия
 Демократическа партия (Източен Тимор)
 Демократическа партия (Италия)
 Демократическа партия (Кипър)
 Демократическа партия на Кот д'Ивоар
 Демократическа партия (Люксембург)
 Демократическа партия (Монголия)
 Словенска демократическа партия
 Демократическа партия (САЩ)
 Демократическа партия (Северен Кипър)
 Сенегалска демократическа партия
 Демократическа партия (Тайланд)
 Демократическа партия (Швейцария)
 Демократическа партия (Южна Корея)
 Демократическа партия (Япония)
 Демократическа партия на Япония

Вижте също 
 Демократическа партия на албанците (Република Македония)
 Демократическа прогресивна партия (Тайван)